David Trezeguet, een Frans voetballer
 Trézéguet, een Egyptisch voetballer